Hovtashen peut désigner :
 Hovtashen, une communauté rurale du marz d'Ararat en Arménie ;
 Hovtashen, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie ;
 Hovtashen, une ancienne communauté rurale de la région de Martakert au Haut-Karabagh.